Stead ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Karlson Stead (* 1932), neuseeländischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Christina Stead (1902–1983), australische Schriftstellerin
 David George Stead (1877–1957), australischer Naturforscher
 Jenny Stead, südafrikanische Schauspielerin
 Jonathan Stead (* 1983), englischer Fußballspieler
 William T. Stead (1849–1912), britischer Journalist, Redakteur und Spiritist

Siehe auch:
 Sted
 Steed